Finalen av Copa Libertadores 1999 spelade för att kora en vinnare i tävlingen. Matcherna spelades mellan colombianska Deportivo Cali och brasilianska Palmeiras, där Palmeiras tog sin första titel efter att ha vunnit med totalt 4-3 på straffar.

Tidigare finaler

Finalen

Första matchen

Andra matchen

Externa länkar
Copa Libertadores 1999 på rsssf.com

Sport i São Paulo
1999 i Brasilien
1999 i Colombia
Sociedade Esportiva Palmeiras
Fotbollsåret 1999